Rostelecom Cup 2021 — шестой заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Соревнования прошли впервые в российском городе Сочи с 26 по 28 ноября 2021 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Место проведения 
Изначально турнир планировалось провести в городе Москве в дворце спорта «Мегаспорт», но из-за изменения размеров площадки было принято решение провести турнир в Сочи в дворце спорта «Айсберг».

Несостоявшиеся участники 
 15 ноября стало известно о том, что американский одиночник Максим Наумов пропустит турнир из-за травмы.
 17 ноября стало известно о том, что японский одиночник Юдзуру Ханю пропустит турнир из-за травмы.

Результаты

Мужчины 
Грузинский фигурист Морис Квителашвили впервые в своей карьере выиграл золотую медаль этапов серии Гран-при. Российский одиночник Михаил Коляда заняв второе место на этом этапе, и ранее завоевав серебряную медаль на итальянском этапе, отобрался в финал Гран-при сезона 2021/2022.

Женщины 
Российская фигуристка Камила Валиева в ходе турнира установила новые мировые рекордные оценки в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов, предыдущий рекорд в короткой программе — 85,45 баллов принадлежал другой российской фигуристке Алёне Косторной и был ею установлен в Финале Гран-при 2019/2020, а в произвольной программе (было 180,89) и по сумме баллов (было 265,08) Камила превзошла свои же рекорды, установленные ею на канадском этапе Гран-при. Участницы этого этапа занимающие первые три места — российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых после итогов турнира отобрались в финал Гран-при сезона 2021/2022.

Парное катание 
Российские пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, занявшие первое место на этом этапе и первое место японском этапе, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, занявшие второе место на этом этапе и второе место на канадском этапе, отобрались в финал Гран-при сезона 2021/2022.

Танцы на льду 
Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, занявшие первое место на этом этапе и первое место на японском этапе, а также итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, занявшие второе место на этом этапе и второе место на канадском этапе, отобрались в финал Гран-при сезона 2021/2022.

Финал Гран-при 
2 декабря 2021 года финал Гран-при 2021/2022, который должен был пройти в японском городе Осака с 9 по 12 декабря 2021 года, был отменён, из-за ограничений на въезд в Японию в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса, при этом рассматривалась возможность о переносе соревнования на конец сезона. 17 декабря 2021 года Международный союз конькобежцев объявил об окончательной отмене финала Гран-при 2021/2022.

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты турнира на сайте isuresults.com 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Ноябрь 2021 года в России
Спорт в России в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Сочи